Valby Sogn henviser til flere artikler:
 Valby Sogn (Gribskov Kommune) – et sogn i Gribskov Kommune og i Frederiksværk Provsti
 Valby Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Valby-Vanløse Provsti